Список колледжей и университетов американского штата Миссури, США — колледжи и университеты определяются как аккредитованные высшие учебные заведения, присваивающие ученую степень. В настоящее время в штате действует 67 таких учебных заведений, в том числе тринадцать государственных университетов, тридцать девять частных четырехгодичных учебных заведений и тринадцать общественных колледжей. Кроме того, многие учебные
заведения за пределами штата предлагают курсы и степени в штатах Миссури. Классификации определены Фондом содействия обучению Карнеги.

Система Миссурийского университета 
Система Миссурийского университета (UM) — это университетская система штата, обеспечивающая централизованное управление четырьмя университетами, системой здравоохранения, программой повышения квалификации, пятью научно-исследовательскими и технологическими парками и издательством University of Missoury Press. В его четырех кампусах в настоящее время обучается более 64 000 студентов. Штаб-квартира находится в Колумбии, на территории первоначального кампуса. Программа повышения квалификации предусматривает дистанционное обучение и другие образовательные инициативы по всему штату. Система UM была создана в 1963 году, когда Миссурийский университет и его ответвление, Школа горнодобывающей промышленности и металлургии штата Миссури, были объединены с бывшим частным университетом Канзас-Сити и недавно созданным кампусом в пригороде Сент-Луиса.

Государственные университеты

Частные колледжи и университеты

Ассоциированные (общественные) колледжи

Общественные 
 Колледж Краудера
 Восточно-центральный колледж
 Колледж Джефферсона
 Столичный общественный колледж
 Минеральный колледж
 Университет штата Миссури в Уэст-Плейнсе
 Общественный колледж района Моберли
 Северо-Центральный колледж штата Миссури
 Озаркский технический общественный колледж
 Сент-Чарльзский общественный колледж
 Общественный колледж Сент-Луиса
 Общественный колледж Стейт-Фер
 Миссурийский технический колледж штата
 Общественный колледж Три-Риверса

Частный 
 Технический колледж Тендрилс

Духовные семинарии 
 Богословская семинария Ассамблеи Бога
 Баптистский библейский колледж
 Центральный библейский колледж
 Центральный христианский колледж Библии
 Конкордия семинария
 Богословская семинария Завета
 Эдемская духовная семинария
 Семинария Кенрика-Гленнона
 Среднезападная баптистская теологическая семинария
 Назарянинская духовная семинария
 Христианский колледж Озарка
 Христианский колледж Сент-Луиса
 Школа богословия Святого Павла
 Уршанская высшая школа богословия

Особый фокус 
 Университет Э. T. Стилла
 Институт искусств Канзас-Сити
 Канзасский университет медицины и биологических наук
 Колледж хиропрактики Логана
 Сент-Луисский фармацевтический колледж
 Колледж медсестёр и медицинских наук Юго-восточного Миссури

Несуществующие учреждения 
 Военная академия и колледж Вентворт (1880—2017), Лексингтон

Примечания 

 
Колледж
Миссури